Firmo – paese della provincia di Cosenza
Firmo – usurpatore romano del III secolo
Firmo – usurpatore romano del IV secolo
Firmo – variante del nome proprio di persona Fermo